W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości – powieść Iana Fleminga
 W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości – film z 1969 roku